

Codici 
 MTP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Montauk (New York) (Stati Uniti)
 Media Transfer Protocol – Protocollo Microsoft per il trasferimento di contenuti multimediali

Altro 
 MTP è una casa di produzione.